Лихтенбергер () — фамилия немецкого происхождения.

 Лихтенбергер, Иоанн (ок. 1426—1503) — немецкий астролог.
 Лихтенбергер, Фредерик (1832—1899) — французский пастор и религиозный писатель.

См. также 
 Лихтенберже